Sântimbru (Alba), een gemeente in Alba, Roemenië
 Sântimbru (Harghita), een gemeente in Harghita, Roemenië